A Campeonato Brasiliense de Rugby XV de 2013 é a primeira edição do campeonato estadual de rugby XV do Distrito Federal, Brasil, promovido pela Federação Brasiliense de Rugby. O campeonato conta com as equipes do Brasília Rugby Clube, Candangos Rugby e do Rugby Sem Fronteiras.

Equipes participantes

Forma de disputa 
O sistema de disputa se assemelha ao tradicional Tri-Nations, torneio com as maiores seleções de rugby do Hemisfério Sul. As três equipes do Distrito Federal jogam entre si em turno-e-returno, sagrando campeã a equipe com melhor classificação ao final de todas as rodadas.

Jogos

Classificação 
Pontuação: Vitória=4, Empate=2, Derrota=0, Bônus para equipe que fizer 4 ou mais tries = + 1, Bônus para equipe que perder por 7 pontos ou menos = + 1.

Ligações externas
 Portal do Rugby Começou o Campeonato Brasiliense de Rugby
 Brasilia Rugby Site oficial

2013
Rugby de 2013 no Brasil